1-й Чемпионат Африки по международным шашкам среди женщин проходил с 26 по 30 июля 2018 года в Абиджане, Кот-д’Ивуар и стал отборочным на очередной чемпионат мира. В соревнованиях приняли участие 8 спортсменок из 4 стран. Победителем стала представительница Кот-д’Ивуара Биагнэ Эрса Негбре, победившая в дополнительном матче. Одновременно проводился первый чемпионат Африки по международным шашкам среди молодёжи.

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB
 Результаты чемпионата среди молодёжи на сайте KNDB

Чемпионаты Африки по международным шашкам
2018 год в шашках
Июль 2018 года
Спорт в Абиджане
Чемпионаты Африки в 2018 году
Международные спортивные соревнования в Кот-д’Ивуаре